Fr. har flere betydninger:

Forkortelse for fru eller frøken
Forkortelse for franc
Autorforkortelse for Elias Fries